Внешняя торговля:

 Внешняя торговля России
 Международная торговля

Внешняя торговля России